Жуан Морейра:
* Морейра, Жуан (род. 1986) — португальский футболист.
 Морейра, Жуан (род. 2004) — португальский футболист.